Die Virslīga 2001 war die zehnte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 7. April 2001 und endete am 10. November 2001.

Skonto Riga wurde zum zehnten Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine 
 Policijas FK + LU/Daugava → PFK/Daugava Riga

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001